XXV Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Риге по круговой системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. Победители — Михаил Кореневский и Александр Могилянский — набрали по 11 очков, третье место занял Александр Дыбман.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1979
Спортивные соревнования в Риге
1979 год в шашках
Соревнования по шашкам в Латвии
Спорт в Латвии в 1979 году